Seekopf (Forbach)
 Seekopf (Seebach)